Нижче наведено список 816 муніципалітетів департаменту Ена.

Ена

Ена